Frederico Guilherme do Rêgo Falcão (Recife, 24 de abril de 1937) é um multi-instrumentista (pianista, violonista, acordeonista), arranjador, cantor e compositor brasileiro.

Discografia
2011 – Voando na canção
2007 – Imparceria
1972 – Cordão do beija-flor

Ligações externas
 Fred Falcão no iTunes
 Fred Falcão no Discogs

Naturais do Recife
Cantores de Pernambuco
Compositores de Pernambuco
Violonistas de Pernambuco
Acordeonistas de Pernambuco
Pianistas de Pernambuco
Arranjadores de Pernambuco